Воздух может означать:

 Воздух — естественная смесь газов, главным образом азота и кислорода, составляющая земную атмосферу.
 «Воздух» — первый эпизод научно-фантастического телевизионного сериала «Звёздные врата: Вселенная», 1-й сезон.
 Предпулевой воздух — объём воздуха, который располагается в канале ствола огнестрельного оружия перед пулей.

Религия 
 Возду́х (покровцы и возду́х, покрова) — церковная утварь византийского обряда, матерчатые платы, которыми покрывают потир и дискос с поставленной на него звездицей во время литургии.
 Воздух — одна из мировых стихий натурфилософии.

Военное дело 
 Воздух-воздух — управляемая авиационная ракета, предназначенная для поражения летательных аппаратов.
 «Воздух» — военное учение, проведённое в СССР осенью 1961 года, с целью испытания большого количества термоядерных авиабомб.

Музыка 
 «Воздух» — российский музыкальный фестиваль, проходивший в Петрозаводске.
 «Воздух» — музыкальная программа Нашего радио, которая сочетает выступления и интервью музыкантов.

Живопись 
 Воздух — картина из цикла «Четыре стихии» Джузеппе Арчимбольдо

Кинематограф 
 Воздух (фильм, 2015)
 Воздух (фильм, 2022)

Издательства 
 «Воздух» — российский журнал современной поэзии.
 «Афиша-Воздух» — интернет-сайт издательства «Афиша».

См. также 
 Воздухи